Арцава — древнее царство, существовавшее в западной и юго-западной Анатолии (совр. Турция) во II тыс. до нашей эры (конец XV — начало XII в. до н. э.).

Источники 
Арцава упоминается в надписях хеттов как один из главных противников Хеттского царства. Столицей (по крайней мере в последние годы существования царства) был город Апаша (ныне Эфес).

Уххацити, правитель Арцавы, союзный ахейцам, был разгромлен хеттами и бежал на подконтрольные ахейцам острова (возможно, Крит). После гибели минойской, а затем и микенской цивилизаций на Крите, Арцава была уничтожена «народами моря».

Этническая и языковая принадлежность 
Языковая принадлежность жителей Арцавы достоверно не установлена в связи с отсутствием письменных памятников. Хотя можно предположить, что в составе населения были представлены лувийцы и греки, однако, по-видимому, они не представляли собой большинство. И. М. Дьяконов пишет о «протолувийском субстрате», который идентифицируется по личным именам, имея в виду под этим термином доиндоевропейское население, которое позднее было ассимилировано лувийцами. По-видимому, в сферу влияния Арцавы входила Троя.

Правители Арцавы 
 Купанта-Курунтас (Кубанта-Курунда) (ок. 1420)
 Мадуваттас (Маддуватта) из Ципаслы (завоевал Арцаву, ок. 1400)
 Тархунта-Ратус (Тархундараду) (ок. 1370)
 Анцапаххатус (Анзапаххаду) (ок. 1350)
 Ухха-Цитис (Уххациди) (с ок. 1316)
 Пияма-Курунтас (Пийама-Курунда) (ок. 1300)
 Табалацунавлис (Табалазунавли) (ок. 1300)
Хеттское завоевание (после 1300)

См. также 
 Западноанатолийская цивилизация

Примечания 

 
Археологические объекты в Турции
Всемирное наследие в Турции
Хеттское царство
Государства в истории Турции